VI est un mot qui désigne :
 Ⅵ, un nombre romain correspondant à six ;
 véhicule industriel
VI est un code, qui signifie :
 Îles Vierges des États-Unis,
 .vi, selon la liste des Internet TLD (Top level domain),
 Inde, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Volga-Dnepr Airlines (Russie), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Vendeur d'Illusion, un film ivoirien sorti en 2006,
 Alava, province espagnole dont la capitale est Vitoria-Gasteiz, selon la norme ISO 3166-2:ES,
 Volontariat International.

Vi est un mot qui désigne :
 une approbation, qui remplace oui.
 vi, un éditeur de texte présent dans le système d'exploitation Unix,
 ,
 Le vietnamien, la langue officielle du Viêt Nam, selon la norme ISO 639 code alpha-2,
 Vi, une localité suédoise de la commune de Sundsvall.
 , long métrage suédois de 2013 réalisé par Mani Maserrat.  
 Vi, personnage du jeu vidéo League of Legends.

Code